Cvijanović bzw. Cvijanovic steht für:
 Kabinett Cvijanović, mehrere Regierungen der Republika Srpska

Cvijanović bzw. Cvijanovic  ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Cvijanović (1923–2019), jugoslawisch-US-amerikanischer Architekt

Siehe auch:
 Cvijanović